Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) — ведомственный архив Российской Федерации, в котором хранятся документы различных штабов и управлений, объединений и соединений, частей, учреждений и военно-учебных заведений Минобороны России с 1941 до конца 1980-х годов.

Подчинён Архивной службе Вооружённых сил Российской Федерации, относится к числу подразделений истории, культуры и воинского воспитания Минобороны России. Основан в 1936 году. С 1946 года располагается в городе Подольск Московской области. В 1992 году сформирован филиал ЦАМО в г. Пугачёв Саратовской области. Начальник архива — полковник Игорь Альбертович Пермяков.

Полное действительное наименование — Федеральное государственное казённое учреждение «Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (войсковая часть 00500)».

История 

 Образован 2 июля 1936 года как отдел архивов Народного комиссариата обороны Союза ССР.
 В 1941 году в связи с агрессией Третьего рейха и его союзников эвакуирован в г. Бузулук Оренбургской области.
 В 1943 г. переименован в Историко-архивный отдел НКО.
 В 1944 г. переименован в отдел архивов Красной Армии Управления делами НКО.
 В 1946 г. передислоцирован в г. Подольск Московской области, на территорию бывшего военного училища, где в 1939—1941 гг. занимались подольские курсанты.
 С 21 июля 1947 г. — Архив Министерства Вооружённых Сил СССР.
 С 25 февраля 1950 г. — Архив Военного Министерства СССР.
 С 15 марта 1953 г. — Архив Министерства обороны СССР (МО СССР).
 С 15 ноября 1975 г. — Центральный Архив Министерства обороны СССР (ЦА МО СССР) .
 С 12 марта 1992 г. — Центральный архив Объединённых Вооружённых Сил Содружества Независимых Государств.
 С 10 июня 1992 г. — Центральный архив Министерства Обороны Российской Федерации.
 С 1 января 2010 г. — Федеральное государственное казённое учреждение «Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (войсковая часть 00500)».

За большой вклад в обеспечение сохранности документов Советской Армии и активное участие в военно-исторических исследованиях награждён орденом Красной Звезды Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1986 года.

В конце марта 2008 года в СМИ появились неофициальные сообщения о том, что по результатам визита в ЦАМО министра обороны России было принято решение о закрытии ЦАМО и передаче территории архива под застройку. В случае подтверждения этой информации вероятность того, что во время переезда часть архивных документов потеряется или погибнет, достаточно высока.

В настоящее время на территории архива ведётся строительство новых зданий в количестве 51 штук. Строительство ведёт СМУ Стройимпульс (генподрядная организация). Здания представляют собой 9-этажные здания. Основа лежит на монолитной плите (толщина — 1,2 м), «Градусник» (центральная часть) выполнена из кирпича, левое и правое крыло облицовка выполнена сэндвич панелями. Предполагаемое окончание работ — конец 2014 года.

2013 год. 1 квартал. Строительство 30 корпусов в настоящее время приостановлено (вторая очередь строительства). Идёт окончание строительства 21-го корпуса (1-я очередь строительства).
Приостановка вызвана по слухам, в связи со сменой министра обороны РФ.

Структура 
В ЦАМО России хранится порядка 90 000 фондов, включающих 18 600 000 единиц хранения. Организация фондов в целом соответствует принципам организации самой армии: самостоятельные фонды составляют документы управлений центрального аппарата Министерства обороны, управлений военных округов, управлений армий, дивизий, воинских частей и отдельных учреждений.

Всего в структуру ЦАМО входит более десяти отделов, в том числе следующие отделы, хранящие документы по учёту личного состава:
 2-й отдел — содержит наградные документы (приказы о награждении и наградные листы)
 5-й отдел — содержит личные дела офицеров и генералов
 6-й отдел — содержит документы на политический состав РККА, включая картотеку потерь и послужную картотеку
 9-й отдел — содержит картотеку потерь сержантского и рядового состава, а также картотеку находившихся в плену и освобождённых нашими войсками
 11-й отдел — содержит четыре картотеки: персонального учёта офицерского и генеральского состава; потерь офицерского и генеральского состава; военнопленных офицеров и генералов, погибших в плену; награждённых орденами и медалями на весь личный состав Красной Армии (включая рядовых и сержантов)

В главном корпусе имеется научно-справочная библиотека, в которой можно ознакомиться с литературой по периоду Великой Отечественной войны, в том числе справочниками по военным частям и соединениям.

Проблемы поиска информации 
В читальном зале и картотеках ЦАМО работают самые разные категории исследователей: историки Великой Отечественной войны, ветераны войны, поисковики, а также все те, кто стремится узнать о судьбе или о боевом пути участников Великой Отечественной войны (прежде всего погибших или пропавших без вести родственников). Кроме того, архив ежемесячно даёт ответы на 22 тысячи писем и запросов, количество ответов достигает 250 тысяч ежегодно.

Тем не менее, исследователи сталкиваются с рядом проблем, связанными с доступом к документам по истории Великой Отечественной войны. Во-первых, многие архивные фонды 1941—1945 гг. по-прежнему недоступны и остаются на секретном хранении — несмотря на то, что в соответствии с федеральным законом «О государственной тайне России» документы должны рассекречиваться через 30 лет с момента их создания (за исключением случаев, когда разглашение содержащихся в них сведений может нанести ущерб обороноспособности страны). Во-вторых, в архиве продолжают действовать внутриведомственные директивы, позволяющие сотрудникам уничтожать часть документов по истечении сроков хранения.

Кроме того, в 1990-х и начале 2000-х гг. исследовательскую работу в читальном зале архива осложняли достаточно строгие ограничения — в частности, существовала цензура на выписки из рассекреченных документов (тетради, куда исследователи переписывали информацию, проверялись).

По состоянию на 2005 год, в ЦАМО на секретном хранении находилось 10 миллионов дел времён Великой Отечественной войны, тогда как в открытом доступе — 2 миллиона, то есть пятая часть. 8 мая 2007 года министр обороны России Анатолий Сердюков подписал приказ № 181, касающийся рассекречивания архивных документов Красной армии и Военно-морского флота за период 1941—1945 гг. Этот приказ предусматривает не массовое, а поштучное рассекречивание, ввиду чего весь этот процесс займёт много лет, и к тому же гриф секретности будет снят далеко не со всех документов. Приказ № 181 в совокупности со внутренними положениями Архивной службы позволяет по требованию исследователя рассекречивать в относительно короткие сроки дела с любым грифом секретности за период 1941—1945 гг., для инициации процесса достаточно заявить о желании.

Награды 
15 декабря 2006 года Национальный Благотворительный Фонд «Вечная Слава Героям» наградил ЦАМО РФ орденом «За служение Отечеству» (святых великого князя Дмитрия Донского и преподобного игумена Сергия Радонежского) III степени — «за большой вклад в обеспечение сохранности документов, активное участие в военно-исторических исследованиях, восстановлении исторической справедливости в отношении Защитников Отечества». Медалью «За служение Отечеству» III степени были также награждены семь сотрудников архива.

Интересные факты 
 Осенью 2005 года в ходе избирательной кампании в Мосгордуму ЦАМО РФ оказался участником разбирательства по делу об ордене Красного Знамени, который, как утверждалось, был «незаконно присвоен» лидером фракции «Единой России» в Мосгордуме Андреем Метельским.

Примечания

Литература 
 
 Рубенков Г. И. Описание материалов в Архиве Министерства обороны СССР // Вопросы архивоведения. 1963. № 3. С. 75-78.
 Никитченко Т. И. Хранилище документов Великой Отечественной войны // Советские архивы. 1975. № 2. С. 44—72.
 Луцев Н. И. О работе ЦАМО СССР // Военно-исторический журнал. 1979. № 12. С. 61—62.
 Ильенков С. А., Хотягов О. А. Двадцать пять лет Центральный! Страницы истории Центрального ордена Красной Звезды архива Министерства обороны Российской Федерации. // Военно-исторический архив. — 2001. — № 4 (19). — С.136—157.

Ссылки

Общие сведения 
 
 ЦАМО РФ на сайте «Архивы России»
 Тема «ЦАМО» на форуме сайта Всероссийское генеалогическое древо
 Лариса Романовская. В списках не значится. Запросы от населения в ЦАМО РФ рассматриваются больше года. «Культура» № 17 (7476), май 2005 г.
 Виктория Чуткова. Не до ордена: Юбилей отшумел, награды, как и прежде, остались ждать своих героев. «Новая газета», 27.06.2005

Рекомендации по поиску в ЦАМО 
 Первый раз в ЦАМО. Советы новичку
 Поисковые архивные исследования (методичка)
 Образец анкеты-запроса в архив Министерства обороны по поиску судьбы военнослужащего

Проблемы доступа к документам в ЦАМО 
 Георгий Рамазашвили. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации: проблема доступа к документам. «Отечественные архивы». 2004. № 2.
 Георгий Рамазашвили. Портянка с грифом «секретно». «Совершенно секретно». 2004. № 5 (180).
 Георгий Рамазашвили. Есть такая профессия — историю зачищать: ЦАМО РФ в преддверии 60-летия Победы. «Неприкосновенный запас». 2005. № 2-3 (40-41).
 Георгий Рамазашвили. Раскопать архив Минюстом. «Московские Новости». 2005. № 07.
 Георгий Рамазашвили.. Секреты-шмекреты и Куликовская битва. «Новое литературное обозрение». 2005. № 74.
 Георгий Рамазашвили. Искусство секретить портянки. «Индекс/Досье на цензуру». 2003. № 19.
 Георгий Рамазашвили. Войны за просвещение — доступ к истории в наших руках. «Индекс/Досье на цензуру». 2007. № 26.
 Георгий Рамазашвили. «СверхНОВАЯ правда Виктора Суворова». Эксмо, 2010 г.
 Денис Бабиченко. Тайное общество: Приказ министра обороны о рассекречивании архивов Великой Отечественной войны так и не сделал тайное явным. «Итоги». 2007. № 29.
 Борис Соколов. Предъявите документы!
 Марк Солонин. Всё давно рассекречено, Всё давно рассекречено-2, Всё давно рассекречено-3.

Ведомственные архивы России
Министерство обороны России
Великая Отечественная война
Организации Подольска
Архивы Московской области
Министерство обороны СССР
Организации, основанные в 1936 году
Культура Подольска